Techniek
 Toyota Motor Corporation, een Japanse autofabrikant
 Traffic Message Channel, een “TMC-ontvanger” is een functionaliteit voor gps-toestellen
 Triumph Motor Company, een voormalig automerk 
 Andere
 The Movie Channel, een Amerikaans betaaltelevisie-kanaal
 Télé Monte-Carlo, televisiekanaal uit Frankrijk en Monaco
 The Legend of Zelda: The Minish Cap, een videospel
Doorverwijzing
 Tennis Masters Cup, de voormalige naam van de ATP World Tour Finals
Niet-aanwezige artikelen
 Tamil Maanila Congress, een politieke partij uit Tamil Nadu (India)